Tagliasacchi peut faire référence à :

Patronyme 

  (1959-), homme politique italien ;
  (1953-), architecte italien ;
 Giovanni Battista Tagliasacchi (1696-1737), peintre italien ;
  (1914-1999), footballeur italien ;
  (1979-), compositeur et bassiste italien.

Toponyme 
 , palais à Milan.